Die Liste der Naturdenkmale in Schwäbisch Gmünd nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Ostalbkreis liegenden Stadt Schwäbisch Gmünd. In Schwäbisch Gmünd gibt es insgesamt 44 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 17 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 27 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 1. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Schwabisch Gmund
 Schwabisch Gmund